Прёльс () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Прельс, Иоганн (1853—1911) — немецкий писатель, сын Роберта П.
 Прельс, Роберт (1821—1906) — немецкий писатель, отец Иоганна П.